Про́бка:
 Пробка — ткань некоторых растений; вторичная покровная ткань растений, которая состоит из нескольких слоёв отмерших клеток.
 Бутылочная пробка — приспособление для закупоривания тары.
 Целлюлозная пробка — приспособление для закупоривания технических стеклянных ёмкостей.
 Автомобильная пробка — скопление транспортных средств на дороге, существенно снижающее её пропускную способность.
 Анальная пробка — сексуальная игрушка, фаллоимитатор специфической формы, предназначенный для введения в анальное отверстие.
 Пробки — обиходное название электрических предохранителей: как плавких, так и автоматических.
 Пробка — российский фильм 2008 года.
 Пробка — третья серия третьего сезона сериала «Доктор Кто».

См. также 
 Пробка — невероятная история
 Кроненпробка